Виктор Ким:
 Ким, Виктор Георгиевич (род. 1955) — казахстанский кёрлингист, тренер, функционер.
 Ким, Виктор Югенович (1934—2020) — советский и российский хирург, боксёр, судья.